Faulborn ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Gewässer:
 Faulborn (Bad Weilbach), Schwefelquelle in Bad Weilbach, Stadt Flörsheim am Main, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Faulborn (Eschersheim), ehemalige Schwefelquelle beim Stadtteil Eschersheim der kreisfreien Stadt Frankfurt am Main, Hessen
 Faulborn (Odenbach), linker Zufluss des Odenbachs nahe der Ortsgemeindegrenze von Schallodenbach  zu Niederkirchen, beide Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Faulbornbach, rechter Zufluss der Sieber zwischen Eichholz, Stadt Herzberg am Harz und Hörden am Harz, beide im Landkreis Göttingen, Niedersachsen

 Fauleborn, linker Zufluss der Neger nach Wulmeringhausen, Stadt Olsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Gewanne:
 Faulborn oder Hägerfeld, Gewann zwischen Herzberg am Harz und dem zugehörigen Siedlungsplatz Mühlenberg, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Im Faulborn, Gewann der Gemeinde Schallodenbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz